Bornia är ett släkte av musslor. Bornia ingår i familjen Lasaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Bornia